IBS:

 IBS Group — российский ИТ-холдинг.
 IBS — российский пляжный футбольный клуб из Санкт Петербурга.
 IBS AG — немецкая компания.